Джефф Нортон (;  25 листопада 1965, Арлінгтон) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 62-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луїс Блюз», «Едмонтон Ойлерс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Флорида Пантерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Бостон Брюїнс» та «Фріск Тайгерс».

Загалом провів 864 матчі в НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну США.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Фріска»
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Спортсмени з Массачусетсу